Монастыри в России, престолы соборов которых освящены в честь Зачатия Богородицы:

 Зачатьевский монастырь в Москве
 Зачатьевский монастырь в Нижнем Новгороде — ныне Крестовоздвиженский монастырь
 Зачатьевский монастырь в Ростове — ныне Спасо-Яковлевский монастырь
 Зачатьевский монастырь в Серпухове — ныне Высоцкий монастырь

Литература